Peter Bien ist der Name folgender Personen:

* Peter Bien (Anglist) (* 1930), US-amerikanischer Anglist und Neogräzist
 Peter Bien (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler